Свиница може да се отнася за:
 Свиница (Гърция), селище в Егейска Македония, Гърция
 Свиница (Румъния), селище в Банат, Румъния
 Свиница (община), община в Румъния
 Свиница (растение) (Xanthium strumarium)